AMV steht für:
 AachenMünchener Versicherungsgruppe, Sammelbegriff für zwei deutsche Aktiengesellschaften im Besitz der AMB Generali
 Abbott Mead Vickers BBDO, Londoner Werbeagentur
 Advanced Media Video, proprietäres Dateiformat (*.amv) für portable Video/MP3-Player, siehe S1MP3
 Anime Music Video, Musikvideos, die von Fans japanischer Zeichentrickproduktionen selbst erstellt werden
 Akademisch-Musikalische Verbindung, Bezeichnung von nichtschlagenden/nichtfarbentragenden Studentenverbindungen mit musischem Prinzip
 Alemannischer Musikverband, Mitgliedsverband des Bundes Deutscher Blasmusikverbände
 Alfalfa-Mosaikvirus (Alfalfa mosaic virus), einziger Alfamovirus der Familie Bromoviridae
 Alternativer Mieter- und Verbraucherschutzbund e. V., Mieter- und Verbraucherschutzbund in Berlin und Brandenburg, der sich für ein sozial-gerechtes Wohnen einsetzt
 Arbeitsmedizinische Vorsorge, in der Gefahrstoffverordnung definierter Begriff, der im Wesentlichen dem Aufgabenkatalog des Betriebsarztes im Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG) entspricht
 Armored Modular Vehicle, finnischer Radpanzer, siehe Patria AMV
 Astabiler Multivibrator, elektronische Schaltung, die sich in zwei Zuständen befinden kann
 Atemminutenvolumen, Volumen an Atemluft, welches in einer Minute geatmet wird (Atemfrequenz x Atemzugvolumen)
 Automatisiertes Mahnverfahren, Prozess und Datenformat zur elektronischen Einreichung von Mahnungen bei Gerichten, siehe Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach
 AMC Airlines (ICAO-Code), ägyptische Charterfluggesellschaft
 Amderma Airport (IATA-Code), Flughafen von Amderma, Autonomer Kreis der Nenzen, Föderationskreis Nordwestrussland, Russland

amv steht für:
 Ambelau (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Zentral-Molukken-Sprachen auf Ambelau im indonesischen Archipel der Molukken

Abkürzung